Бу́гель ( «дуга, дужка»,  «ручка, дуга») — деталь механизма, устройства, транспортного средства:

 Бугельный подъёмник — устройство для буксировки горнолыжников в гору.
 Бугельный токоприёмник — тип токоприёмника рельсового транспорта, наиболее часто применявшийся в трамваях.
 Бугель (мотоциклетный термин) — металлическая ступенька в хвосте мотоцикла/скутера для предотвращения переворачивания при трюковой езде.
 Бугель (морской термин) — металлическое кольцо на мачте корабля для крепления снастей.
 Бугель (арматура), бугельный узел (трубопроводная арматура) — деталь запорных, регулирующих клапанов и задвижек, предназначенная для выноса подвижного соединения шпиндель-гайка за пределы внутренней полости корпуса арматуры для защиты этого соединения от воздействия температуры, давления и коррозионной активности рабочей среды. В общем случае представляет собой две металлические опоры, являющиеся частью крышки корпуса и сходящиеся в верхней части к ходовой гайке.
 Бугель — металлическое кольцо на верхнем конце деревянной сваи, предохраняющее её от разрушения при забивании.
 Бугель — крышка крепления коленчатого вала (автомобильный термин).
 Бугельная пробка — крышка для бутылок и банок, удерживаемая с помощью рычага, позволяющего без больших усилий плотно закупоривать и откупоривать бутылку или банку. 
 Бугельная опора — неподвижная (как правило на хомутах) опора трубопровода.

Примечания